hrabstwo Pulaski (ang. Pulaski County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Pulaski (ang. Pulaski County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Pulaski (ang. Pulaski County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Pulaski (ang. Pulaski County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Pulaski (ang. Pulaski County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Pulaski (ang. Pulaski County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Pulaski (ang. Pulaski County) w USA, w stanie Wirginia